Лан — многозначный термин.

Топоним 
 Лан — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Лан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Лан — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Валлонский Брабант, округ Нивель.
 Лан — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Лан — коммуна во Франции, департамент Эн
 Лан — город на севере Франции, регион Пикардия, столица департамента Эна.
 Лан — округ () во Франции, один из округов в регионе Пикардия.
 Лан — остров у берегов Таиланда
 Лан — река в Германии
 Лан — коммуна во Франции, департамент Дром
 Лан — коммуна во Франции, департамент Юра
 Лан-Дилль — район в Германии. Центр района — город Вецлар.
 Лан-Север — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Лан-Юг — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.

Другое 
 Лан (знак) — диакритический знак панджабской письменности
 Лан (мера площади)

См. также 
 LAN (значения)
 Лана
 Ланн
 Ланы